Dogramaci oder Doğramacı ist der Familienname folgender Personen:

 Burcu Dogramaci (* 1971), deutsche Kunsthistorikerin
 İhsan Doğramacı (1915–2010), türkischer Humanmediziner